Ла́скер (, , ) — єврейське й німецьке прізвище, поширене в багатьох країнах світу. Може походити від назв населених пунктів у Польщі — міста Ласк у Лодзькому воєводстві й села Ляски поблизу Варшави.

Персоналії 
 Едуард Ласкер (1829—1884) — німецький юрист і політик.
 Едуард Ласкер (1885—1981) — американський та німецький шахіст.
 Емануїл Ласкер (1868—1941) — німецький шахіст, математик і філософ. Другий чемпіон світу з шахів.
 Мері Ласкер (1900—1994) — американська лобістка, філантропка і громадська діячка.
 Міхай Ласкер (1889—1959) — румунський військовий діяч, генерал армії.
 Рутка Ласкер (1929—1943) — польська дівчина єврейського походження, яка вела щоденники про життя під час Голокосту.

Інше 
Ласкер — місто () в США, в окрузі Нортгемптон штату Північна Кароліна.

Єврейські прізвища
Німецькі прізвища